Чемпіонат Шотландії з футболу 1996—1997 — 100-й сезон найвищого дивізіону чемпіонату Шотландії. Титул чемпіона здобув «Рейнджерс».

Підсумкова таблиця

Плей-оф 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17/22 травня 1997

|}

Див. також 
 Олд Фірм

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на nozdrul.plus.com 
 Statto 

1997
Шотландія
Шотландія